Кубок Жоао Авеланжа — турнир в Бразилии, прошедший в 2000 году вместо сорванного официального чемпионата Бразилии. Конфедерация футбола Бразилии признаёт этот турнир в качестве полноценного чемпионата в том году.

История конфликта 
Чемпионат был сорван из-за протеста команды «Гама» по поводу её исключения из Серии А в 2000 году.

В 1999 году было принято довольно необычное для Бразилии решение, согласно которому четыре худшие команды определились по среднему количеству набранных очков за два последних турнира (то есть чемпионатов 1998 и 1999 годов) по формуле:

Примечание. P — количество набранных очков, MP — среднее количество очков. В 1998 году в турнире участвовало 23 команды, в 1999 — 21.

Все участники турнира согласились с данным регламентом, и «Гама» заняла в таблице вылета шестое место с конца:
 Ботафого СП: 1,000
 Жувентуде: 1,089
 Парана: 1,093
 Ботафого РЖ: 1,178
 Интернасьонал: 1,219
 Гама: 1,238

Однако проблема была в том, что в ходе первенства «Сан-Паулу» дважды использовал футболиста Сандро Хироси, который на тот момент не имел права выступать за «трёхцветных». Результаты матчей против «Ботафого» из Рио-де-Жанейро и «Интернасьонала» были аннулированы. Таким образом эти два клуба поднялись в таблице вылета на одно место каждая, обогнав «Гаму»:
 Ботафого СП: 1,000
 Жувентуде: 1,089
 Парана: 1,093
 Гама: 1,238
 Ботафого РЖ: 1,249
 Интернасьонал: 1,267

Руководители «Гамы» заявили протест (по спортивному результату команда в сезоне 1999 финишировала восьмой с конца), и трибунал КБФ постановил не проводить чемпионат страны 2000 года.

Формула и ход турнира 
Клуб Тринадцати организовал масштабный Кубок Жоао Авеланжа, названный в честь бывшего президента ФИФА. На этот раз (первый такой случай произошёл в 1987 году, когда Клуб Тринадцати провёл Объединительный кубок с участием лучших клубов страны, а в официальном чемпионате остались команды исторически и по спортивным показателям де-факто относившиеся к Серии B) результаты турнира были полностью признаны КБФ, и победитель этого Кубка считается в Бразилии полноправным чемпионом страны.

116 (стартовали только 114) команд были разбиты на четыре модуля согласно силе клубов: синий, жёлтый, зелёный и белый (помимо прочего, это цвета бразильского флага). Двенадцать клубов от элитарного синего модуля, три клуба от жёлтого и один от зелёного и белого составили группу участников 1/8 финала Кубка. Затем по олимпийской системе был выявлен чемпион. В финале «Васко да Гама» с лучшим игроком турнира Ромарио в составе без труда обыграл клуб «Сан-Каэтано», который, не сорвись чемпионат страны, должен был участвовать в Серии C.

Синий модуль 

Первые 12 клубов Синего модуля вышли в финальную пульку Кубка Жоао Авеланжа.

Жёлтый модуль

Первый раунд

Плей-офф 
1/8 финала

|}
1/4 финала

|}
1/2 финала

|}
За 3-е место

|}
Финал

|}
«Парана», «Сан-Каэтано» и «Клуб Ремо» вышли в финальную пульку Кубка Жоао Авеланжа.

Зелёный и белый модули

Первый раунд 
Зелёный модуль

Белый модуль

Второй раунд 
{| width="100%"
|-
| style="vertical-align:top;" width="50%" |

Третий раунд 

«Малутрон» вышел в финальную пульку Кубка Жоао Авеланжа.

Плей-офф

Чемпион

Бомбардиры 
  Адемар (Сан-Каэтано) — 22
  Дил (Гояс) — 20
  Магно Алвес (Флуминенсе) — 20
  Ромарио (Васко да Гама) — 20

Все четыре игрока были признаны лучшими бомбардирами Кубка Жоао Авеланжа, поскольку Адемар, забивший 22 гола, формально представлял клуб более низкого «дивизиона» на начальных стадиях турнира (жёлтый модуль), а игроки «Гояса», «Флуминенсе» и «Васко» изначально играли в элитарном синем модуле.

Ссылки 
 Brazil 2000 Championship — Copa João Havelange
 Чемпионат Бразилии 2000 на Торсиде

Чемпионат Бразилии по футболу
Футбол в Южной Америке в 2000 году
Спорт в Бразилии в 2000 году